Svatá Marie:

 sv. Maria (matka Ježíšova)
sv. Marie Magdaléna – novozákonní postava
sv. Marie Kleofášova – novozákonní postava
sv. Marie z Betánie – novozákonní postava
sv. Marie Salome – novozákonní postava
 sv. Marie Egyptská – poustevnice
sv. Marina z Bithýnie – mniška
sv. Marie od Vtělení Guyart – francouzská řeholnice
sv. Maria Katharina Kasper – německá řeholnice
sv. Marie Rivier – francouzská řeholnice
sv. Maria Francesca od Ježíše – italská řeholnice
sv. Maria Domenica Mantovani – italská řeholnice
sv. Marie od Ježíše – italská řeholnice
sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše – palestinská řeckokatolická řeholnice
sv. Marie de Cervellione – španělská řeholnice
sv. Marie Františka od Pěti ran Kristových – italská řeholnice
sv. Maria Cristina Brando – italská řeholnice
sv. Marie MacKlillop – australská řeholnice
sv. Marie Nikolajevna – ruská velkokněžna a mučednice
sv. Marie-Alphonsine Danil Ghattas – palestinská řeholnice
sv. Maria Goretti – italská mučednice
 sv. Maria Faustyna Kowalska – polská řeholnice
sv. Marie Sonnevendová – manželka sv. Jana Sonnevenda, mučednice (uctívaná spolu se svatými českými novomučedníky)
sv. Marie Čiklová – manželka sv. Václava Čikla, mučednice (uctívaná spolu se svatými českými novomučedníky)
sv. Marie Gruzínová – sekretářka biskupa sv. Gorazda II., mučednice (uctívaná spolu se svatými českými novomučedníky)
sv. Marie Loudová – manželka sv. Karla Loudy, dcera sv. Václava Ornesta a sv. Františky Ornestové, mučednice (uctívaná spolu se svatými českými novomučedníky)
sv. Maria Skobcova – ruská šlechtična a mučednice
sv. Marie Alžběta Hesselbladová – švédská řeholnice
sv. María Guadalupe García Zavala – mexická řeholnice
sv. María Isabel Salvat Romero – španělská řeholnice

Odkazy

Související články 
 Řeka svaté Marie